Ахрап — река в России, протекает по Челябинской области. Устье реки находится в 11 км по правому берегу реки Сильга. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Уфа от Нязепетровского гидроузла до Павловского гидроузла, без реки Ай, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201112111100023286.

Примечания 

Бассейн Юрюзани
Реки Усть-Катавского городского округа
Реки Катав-Ивановского района